Ilan este un prenume masculin evreiesc care se poate referi la:
 Ilan Ghilon (n. 1956), politician israelian originar din România
 Ilan Laufer (n. 1983), politician român
 Ilan Ramon (1954–2003), pilot de luptă israelian
 Ilan Șor (n. 1987), om de afaceri din Republica Moldova de origine evreiască

Prenume masculine evreiești